Кав'ярник — фахівець з приготування кави;
 Кав'ярник — посудина для варіння кави.

Примітки